

Александр І 
 Александр I Філеллін  — цар Македонії (498—454 до н. е.).
 Александр I Епірський (або Александр I Молоський) — цар Епіру (343/342–331 рр. до н. е.) з династії Аеакідів, брат Олімпіади Епірської і дядько Александра Македонського.
 Александр I Балас — цар Сирії у 150—145 до н. е.. Самозванець, який оголосив себе сином Антіоха IV і права якого на престол визнали Рим, Пергам, Каппадокія і Єгипет.

Олександр І 
 Олександр І — папа Римський (бл. 106 — бл. 115).
 Олександр І — король Шотландії (1107—1124).
 Олександр І Добрий — воєвода і правитель Молдавського князівства (бл. 1400—1432). Представник династії Мушатів.
 Олександр I Великий  — цар Грузії (1412–1442) з династії Багратіоні.
 Олександр І — цар Кахетії (1476—1511).
 Олександр І — російський імператор (1801—1825).
 Олександр І Баттенберг — перший правитель незалежної Болгарської держави (1879—1886).
 Олександр І Обренович — король Сербії (1889—1903).
 Олександр І — король Греції (1917—1920).
 Олександр I Карагеоргієвич — король сербів, хорватів і словенців (1921–1929), король Югославії (1929–1934).